Efestione – generale macedone amante di Alessandro Magno
Efestione – grammatico greco antico del II secolo, autore di un manuale di metrica
Efestione di Tebe – astrologo egizio
Efestione – scultore greco antico del V secolo a.C., figlio di Mirone, delle cui opere rimangono solo le basi iscritte
Efestione – editore greco antico
Efestione – mosaicista del II secolo a.C., che firma uno dei più antichi mosaici conservati nel palazzo di Eumene II a Pergamo (ora a Berlino)

Note